De Golf Cup of Nations 1972 was de 2e editie van dit voetbaltoernooi dat werd gehouden van 16 maart 1972 tot en met 28 maart 1972 in Saoedi-Arabië. Koeweit won, net als de voorgaande editie, het toernooi. Bahrein deed eerst ook mee aan het toernooi maar omdat zij uit protest van het veld stapten in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië werden zij uit het toernooi gezet en de resultaten telden niet mee.

Geplaatste teams

Eindstand

Wedstrijden

1Wedstrijd telde niet meer mee nadat Bahrein uit de competitie was gezet.

Voetbal in 1972
Voetbal in Saoedi-Arabië
Golf Cup of Nations
Sportevenement in Saoedi-Arabië